W piątym tygodniu fazy grupowej Ligi Narodów 2018 odbyły się mecze w ramach turniejów w: Australii (Melbourne), Chinach (Jiangmen), Iranie (Teheran) oraz Włoszech (Modena). Spotkania rozgrywane były w dniach 22-24 czerwca.

W fazie grupowej zwyciężyła reprezentacja Francji, która miała zapewniony awans do turnieju finałowego jako gospodarz. Do turnieju finałowego awansowały także: Rosja, Stany Zjednoczone, Serbia, Brazylia oraz Polska.

Korea Południowa, która zajęła ostatnie 16. miejsce w fazie grupowej, utraciła prawo gry w Lidze Narodów w kolejnym roku.

Rozkład drużyn w poszczególnych turniejach 
Poniżej przedstawione zostało zestawienie drużyn w poszczególnych turniejach rozegranych w piątym tygodniu Ligi Narodów.

Turniej 17

Tabela

Polska – Argentyna

Australia – Brazylia

Australia – Argentyna

Brazylia – Polska

Brazylia – Argentyna

Australia – Polska

Turniej 18

Tabela

Kanada – Serbia

Chiny – Japonia

Japonia – Serbia

Chiny – Kanada

Japonia – Kanada

Chiny – Serbia

Turniej 19

Tabela

Bułgaria – Niemcy

Iran – Korea Południowa

Niemcy – Korea Południowa

Iran – Bułgaria

Bułgaria – Korea Południowa

Iran – Niemcy

Turniej 20

Tabela

Stany Zjednoczone – Francja

Włochy – Rosja

Stany Zjednoczone – Rosja

Włochy – Francja

Francja – Rosja

Włochy – Stany Zjednoczone

Tabela po 5. tygodniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018